Miejscowości we Włoszech
 Bassano Bresciano, obserwatorium Osservatorio Astronomico di Bassano Bresciano
 Bassano del Grappa znane z bitwy
 Bassano in Teverina
 Bassano Romano
 San Bassano
Miejscowość w Kanadzie
 Bassano (Alberta)
Weneccy malarze
 Jacopo Bassano ur. 1515 w Bassano del Grappa, właśc. Jacopo da Ponte
 Francesco Bassano ur. 1549, właśc. Francesco da Ponte
Planetoida
 (6460) Bassano